Jonas Dobler (ur. 4 maja 1991 w Traunstein) – niemiecki biegacz narciarski, brązowy medalista mistrzostw świata, zawodnik klubu SC Traunstein.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 8 grudnia 2007 roku, podczas zawodów "FIS Race"  Oberstaufen (Niemcy), gdzie zajął 43. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 17 grudnia 2011 roku w Rogla, gdzie zajął 49. miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym. Pucharowe punkty zdobył 1 grudnia 2013 roku, podczas biegu na 15 km stylem dowolnym, gdzie zajął 27. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Dobler nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Przypisy

Bibliografia 
 

Niemieccy biegacze narciarscy
Niemieccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1991